Ітякескус — квартал району Вартіокюля міста Гельсінкі, Фінляндія
 Ітякескус — станція метро метрополітену Гельсінкі.
 Ітякескус — стара назва торгового центру Ітіс в Гельсінкі.